Schwaige steht für
 Schwaighof (Hofform), eine historische Wirtschaftsform
 Alm (Bergweide) im Südostalpenraum

Schwaige heißen folgende geographischen Objekte:
 Schwaige (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schwaige (Starnberg), Ortsteil der Stadt Starnberg, Landkreis Starnberg, Bayern

Siehe auch:
 Schwaig, Schweig
 Moosschwaige